Le sigle EDG ou EdG peut faire référence à :
 École de guerre ;
 Électricité de Guinée ;
 Éditions Gilles Defoly, une ancienne société éditrice de jeux de société ;
 électrode de diffusion de gaz ;
 Européenne de Géophysique, société filiale de Soletanche Bachy.